Pregrise in Montenero (in sloveno Predgriže) è un centro abitato della Slovenia, frazione del comune di Idria.

Note

Altri progetti 

Insediamenti di Idria